

Топоніми 
 Антарктика — південна полярна область Землі, до складу якої входить материк Антарктида та ділянки Атлантичного, Індійського і Тихого океанів, що межують з Антарктидою.
  — одна з двох комун чилійської провінції Антарктика.
 Антарктика-Чилена — провінція в Чилі у складі області XII Регіон Магальянес і Чилійська Антарктика.
 Антарктична плита — одна з древніх докембрійських структур земної кори, яка займає Східну Антарктиду.
 Антарктична Франція — перша французька колонія в Південній Америці, що існувала в період 1555-1567 роках.

Література 
 «Антарктика» — науково-фантастичний роман американського письменника Кіма Стенлі Робінсона.

Музика 
  - американська інді-рок група з Нью-Йорка.
 Антарктика — альбом 1980 року грецького композитора Вангеліса.

Фільм 
  : «Антарктика» — японський художній фільм 1983 року режисера Курагари Корейосі.
  :  — документальний фільм IMAX 1991 року про континент Антарктиду.
  : «Антарктида» — японський телесеріал про полярну експедицію 1957-58 років.
  :  — американська романтична комедія, сценариста та режисера .
  : «Закон Антарктиди» — український радянський кольоровий широкоформатний художній фільм режисера Тимофія Левчука, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка.

Інше 
 Диксонія антарктична — вид деревоподібних папоротей роду Диксонія.
 Щучник антарктичний — один з двох видів покритонасінних рослин (другий — перлинниця антарктична (Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.)), які колонізували північно-західну частину Антарктичного півострова.